Юон — фамилия.

Известные носители:
 Юон, Константин Фёдорович (1875—1958) — российский и советский живописец, сценограф.
 Юон, Павел Фёдорович (1872—1940) — русский композитор и музыкальный педагог.